Die Serbia Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis zum 6. Mai 2012 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Estoril die Estoril Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Serbia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, der aus familiären Gründen auf seine Teilnahme verzichtete. Im diesjährigen Finale setzte sich Andreas Seppi in zwei Sätzen gegen Benoît Paire durch, der erstmals in seiner Karriere ein ATP-Finale erreicht hatte. Dies war knapp ein Jahr nach seinem Debüttitel der zweite ATP-Titel in Seppis Karriere. 

Die Vorjahressieger im Doppel, František Čermák und Filip Polášek, traten in diesem Jahr beim Turnier in München an und gewannen dort den Titel. Im diesjährigen Finale gewannen Jonathan Erlich und Andy Ram in drei Sätzen gegen Martin Emmrich und Andreas Siljeström. Dies war ihr 15. gemeinsamer ATP-Titel, dabei jedoch der erste Titel auf Sandplatz. Erlich hatte zudem noch drei weitere Titel mit anderen Partnern gewonnen, Ram vier. Für Emmrich und Siljeström hingegen war es das erste gemeinsame ATP-Finale gewesen, Siljeström hatte zuvor bereits ein weiteres ATP-Finale mit einem anderen Partner gespielt und verloren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. April 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 161 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 167 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 163 kB)

Serbien
Tennisturnier in Belgrad